Colona peut faire référence à :

 , un genre de Malvacées.
 , le nom de scène d'Edgar Chalmers, un tragédien britannique.
 , une census-designated place du comté d'Ouray dans le Colorado aux États-Unis.
 Colona, une ville du comté de Henry, dans l'Illinois, aux États-Unis.